Хосе Марија Гомез има више значења:

 Хосе Марија Гомез (Хименез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Хосе Марија Гомез (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику